NAPOLI («Наполи») — псевдоним белорусской певицы Ольги Шиманской; ранее — музыкальная группа, выступающая в жанрах поп-музыка, современный ритм-н-блюз и танцевальная музыка. Участник национальных отборочных конкурсов к Евровидению 2014, 2015, 2016 и 2017 годов в Беларуси. Участник национального отборочного конкурса к Евровидению 2016 года в Польше.

История 
Группа «NAPOLI» была образована в составе Ильи Кравчука, Илоны Мунтян и Ольги Шиманской в апреле 2012 года в городе Минск. Участники фестиваля Славянский базар 2012 года.

2014 
10 января 2014 года группа «NAPOLI» приняла участие в национальном отборочном конкурсе к Евровидению 2014 года в Белоруссии. Группа выступила с композицией «Stay With Me» и заняла восьмое место, набрав 8 баллов (7 баллов из 12 от телезрителей, 1 балл из 12 от жюри).

25 марта 2014 года трагически погиб солист группы Илья Кравчук.

2 июля 2014 года был представлен новый солист группы Сергей Болоболов.

26 декабря 2014 года группа «NAPOLI» приняла участие в национальном отборочном конкурсе к Евровидению 2015 года в Белоруссии. Группа выступила с композицией «My Dreams» и заняла шестое место, набрав 36 баллов (7 баллов из 12 от телезрителей и 29 баллов от жюри).

2015 
С ноября 2015 года группа «NAPOLI» представлена в виде сольного проекта Ольги Шиманской.

2016 
22 января 2016 года «NAPOLI» приняла участие в национальном отборочном конкурсе к Евровидению 2016 года в Белоруссии с композицией «My Universe». «NAPOLI» заняла второе место, получив 22 399 голосов телезрителей.

5 марта 2016 года «NAPOLI» приняла участие в национальном отборочном конкурсе к Евровидению 2016 года в Польше с песней «My Universe». «NAPOLI» заняла девятое место, набрав 0,59 % голосов телезрителей.

30 июня 2016 года солист группы «NAPOLI» Ольга Шиманская была признана лучшей белорусской исполнительницей по версии музыкального телеканала RUTV: Беларусь. По результатам народного голосования Ольга получила 24,9 % голосов.

2017 
20 января NAPOLI участвовала в финале белорусского национального отбора на Евровидение с песней «Let’s come together» и заняла 5 место.

Состав 
 Ольга Шиманская — вокал, автор песен

Бывшие участники 
 Илья Кравчук
 Сергей Болоболов
 Илона Мунтян
Продюсер — Александр Слуцкий.

Синглы

Гостевое участие

Видеоклипы

Примечания 

Музыкальные коллективы Белоруссии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году
Музыкальные коллективы 2010-х годов